Kellerberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Ortsteile:
 Gut Kellerberg, Ortsteil von Emmeln (Haren (Ems)), Landkreis Emsland, Niedersachsen, Deutschland
 Kellerberg (Gemeinde Weißenstein), Ortschaft in der Gemeinde Weißenstein, Bezirk Villach-Land, Kärnten, Österreich
 Keldrimäe, Bezirk der Stadt Tallinn, Estland (deutscher Name)

Berge und Erhebungen:
 Kellerberg (Woringen) (ca. 700 m), Höhenzug bei Woringen, Landkreis Unterallgäu, Bayern; mit Fliehburg (Woringen)
 Kellerberg (Taunus) (ca. 490 m), Bergsporn östlich des Klingenkopfs im Taunus bei Dornholzhausen (Bad Homburg), Hochtaunuskreis, Hessen
 Kellerberg (Meulenwald) (448,7 m), im Meulenwald (Südeifel) bei Dierscheid, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Kellerberg (Forchheim) (ca. 340 m), bei Forchheim, Landkreis Forchheim, Bayern
 Kellerberg (Siebenhirten) (224 m), Anhöhe im Süden von Wien
 Kellerberg (Waldheim, Sachsen) (ca. 200 m), in Waldheim, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen; mit Besucherbergwerk und Waldheimer Nicolai-Kirche
 Kellerberg (Langeln) (187,1 m), im nördlichen Harzvorland bei Langeln (Nordharz), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Kellerberg (Niederdollendorf) (ca. 140 m), Ausläufer des Petersbergs im Siebengebirge bei Königswinter, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kellerberg (Potsdam) (62,6 m), im Wildpark Potsdam in kreisfreier Stadt Potsdam, Brandenburg 
 Kellerberg (Bömenzien) (29,3 m), bei Bömenzien (Zehrental), Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Kellerberg (Breitenlee), abgekommene Anhöhe im Norden von Wien

Felsenkeller:
 Kellerberg (Höchstadt a.d. Aisch), in Höchstadt an der Aisch, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Kellerberg (Voggendorf), in Voggendorf (Uehlfeld), Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Naturschutzgebiet:
 Kellerberg (Naturschutzgebiet), ehemaliges Naturschutzgebiet im gemeindefreien Gebiet Göhrde, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen, aufgegangen im Naturschutzgebiet Eichen- und Buchenwälder in der Göhrde

Kellerberg ist der Name folgender Personen:
 ein österreichisches Ministerialengeschlecht, die Herren von Kellerberg